Corentin Denolly e Alexandre Müller erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Sriram Balaji e Jeevan Nedunchezhiyan hanno sconfitto Romain Arneodo e Jonathan Eysseric con il punteggio di 6-4, 6-7(3-7), [10-7].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Albano Olivetti (primo turno)
  Romain Arneodo /  Jonathan Eysseric (finale)

  Luis David Martínez  /  Saketh Myneni (quarti di finale) 
  Ruben Gonzales /  Arjun Kadhe (primo turno)

Wildcard 

  Jordan Ubiergo /  Enzo Wallart (quarti di finale)

  Arthur Fils /  Luca Van Assche (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Tennis de Blois 2022